Dariusz Janecki (ur. 1956) – inżynier
 Janusz Janecki (1937-2008) – architekt krajobrazu
 Marian Janecki (ur. 1963) – samorządowiec
 Stanisław Janecki (ur. 1955) – dziennikarz
 Władysław Janecki (ur. 1934) – polityk

Zobacz też